Добромино — железнодорожная станция V класса (ранее остановочный пункт, до этого — станция 5 класса, разъезд) на линии Духовская — Занозная — Сухиничи. Расположена в селе Добромино Смоленской области.

Описание 
Станция расположена на 543-м километре.

Ранее разъезд, позднее был разобран главный путь, сейчас остался только боковой путь. Позднее путевое развитие восстановлено.

Платформа раньше была, сейчас, судя по всему, она разрушена, а высота насыпи, судя по фотографии, отрицательна — ниже уровня головки рельса. На станции расположено кирпичное пассажирское здание, однако на данный момент оно не используется и заброшено. Есть одноэтажная подсобная постройка (пост ЭЦ). 

Осуществляется посадка/высадка пассажиров из пригородных поездов; для коммерческих операций станция закрыта.

Пригородные поезда 
Через остановочный пункт проходит 2 пары поездов (по состоянию на октябрь 2016 года — дизель-поезда РА-2 двух- или трёхвагонной составности) по направлению Смоленск - Ельня - Фаянсовая.

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Смоленской области
Станции 5 класса